

Patronyme 
Bardas Phocas l'Ancien, mort en 968, général byzantin, père de l´empereur Nicéphore II Phocas.
Bardas Phocas le Jeune, mort en 989, général et usurpateur byzantin.